TCO — uma antiga empresa de telefonia celular, vendida em 2003 à Oi e a Vivo
 Termo Circunstanciado de Ocorrência — documento de processo criminal
 Total cost of ownership ("custo total da posse") — conceito de administração

Desambiguações de siglas